Amadou Diallo ist der Name folgender Personen:

* Amadou Diallo (Offizier) (* 1963), nigrischer Offizier und Politiker
 Amadou Diallo (Leichtathlet) (Athlete's Code: 14195756), Mittelstreckenläufer aus Guinea
 Amadou Diallo (Polizeiopfer) (1975–1999), guineisches Polizeiopfer in den Vereinigten Staaten